Международный аэропорт Гибралтар ( ) расположен у подножия Гибралтарской скалы. Владельцем аэропорта является Министерство обороны Великобритании, использующее аэропорт для военных нужд. Также осуществляются и рейсы гражданской авиации — в Великобританию и Испанию.

Аэропорт имеет одну асфальтовую взлётно-посадочную полосу длиной 1829 м и расположен всего в 500 м от центра города.

В 2004 году аэропорт перевёз  и  груза.

Аэропорт Гибралтара — один из немногих аэропортов в мире, где взлётно-посадочную полосу пересекает автомобильная дорога. Для решения проблемы рассматривались варианты строительства тоннеля под ВПП или объездной дороги. В итоге остановились на втором варианте, объездная дорога — в процессе строительства.

Примечания 

Аэропорты Гибралтара
Транспорт в Гибралтаре